Боррис (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Карлоу (провинция Ленстер) у региональной дороги .

Местная железнодорожная станция была открыта 20 декабря 1858 года, закрыта для пассажиропотока 2 февраля 1931 года, для товароперевозок — 27 января 1947 года, и окончательно закрыта 1 апреля 1963 года.

Демография 
Население — 582 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 580 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Карлоу